A 2008-as Superbike katari nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság első versenye 2008-ban. A versenyt a Losail International Circuiten rendezték február 21. és 23. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport 

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Superbike
K